Слободо-Туринское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Слободо-Туринском районе Свердловской области.

Административный центр — село Туринская Слобода.

География 
Слободо-Туринское сельское поселение расположено в центральной и восточной части Слободо-Туринского района, граничит с Тавдинским городским округом и Тюменской областью.

История 
Слободо-Туринское сельское поселение образовано 25 октября 2004 года в соответствии с Законом Свердловской области от № 149-ОЗ. В его состав вошли населённые пункты бывших Решетниковского, Тимофеевского, Слободо-Туринского и Храмцовского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО
 На сайте правительства Свердловской области
 Устав сельского поселения
 На сайте «Геральдика Свердловской области»

Муниципальные образования Слободо-Туринского района
Сельские поселения Свердловской области